Andreas Camenzind, né le  à Wettingen en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur ou centre. Il est le frère de  Joel Camenzind.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000|| HC Davos || LNA
|| 14 || 0 || 0 || 0 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2000-2001 || HC Davos || LNA
|| 39 || 8 || 0 || 8 || 26 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2001-2002 || HC Davos || LNA
|| 39 || 2 || 4 || 6 || 30 || 16 || 1 || 2 || 3 || 14 
|-
| 2002-2003 || Kloten Flyers || LNA
|| 42 || 4 || 3 || 7 || 40 || 5 || 1 || 0 || 1 || 25 
|-
| 2003-2004 || Kloten Flyers || LNA
|| 38 || 9 || 12 || 21 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2004-2005 || ZSC Lions || LNA
|| 35 || 4 || 2 || 6 || 38 || 15 || 3 || 4 || 7 || 33 
|-
| 2005-2006 || ZSC Lions || LNA
|| 12 || 0 || 0 || 0 || 4 || 10 || 0 || 1 || 1 || 10 
|-
| 2006-2007 || HC Bâle || LNA
|| 44 || 2 || 7 || 9 || 85 || 11 || 2 || 3 || 5 || 13 
|-
| 2007-2008 || HC Bâle || LNA
|| 48 || 7 || 8 || 15 || 46 || 13 || 0 || 6 || 6 || 4
|-
| 2008-2009 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 46 || 7 || 13 || 20 || 46 || 7 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2009-2010 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 47 || 9 || 20 || 29 || 42 || 11 || 1 || 6 || 7 || 24 
|-
| 2010-2011 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 46 || 8 || 19 || 27 || 46 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0  
|-
| 2011-2012 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 31 || 4 || 1 || 5 || 42 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2012-2013 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 15 || 3 || 2 || 5 || 24 || || || || || 
|-
| 2013 || Gold Coast Blue Tongues || AIHL || 7 || 7 || 10 || 17 || 0 || || || || || 
|-
| 2013-2014 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en février 1982
Naissance à Wettingen
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du EHC Kloten
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Bâle
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Défenseur de hockey sur glace